Jerzy Kotliński - konstruktor lotniczy
 Jerzy Kotliński - profesor zootechnik